Madura of Madoera kan verwijzen naar:
 Madura (eiland), een eiland in Indonesië
Madoerezen, de autochtone bevolking van het Indonesische eiland
Madoerees, een Austronesische taal die gesproken wordt op het eiland Madura
 Madura (Buay Sandang Aji), een bestuurslaag in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan van de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
 Madura (Wanareja), een bestuurslaag in het regentschap Cilacap van de Indonesische provincie Midden-Java
 Straat Madura, een zeestraat die de Indonesische eilanden Java en Madura scheidt
 Madura (geslacht), een insectengeslacht
 Madura (India)
 Madura (rockband)
 Suzuki GV 700 GLF Madura een cruise motor uit 1985/1986